Edward Acheson ist der Name folgender Personen:

* Edward Campion Acheson (1858–1934), Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika
 Edward Goodrich Acheson (1856–1931), US-amerikanischer Chemiker